Marta Luisa de Noruega (Oslo, 22 de septiembre de 1971) es la primera hija de los reyes Harald V y Sonia de Noruega. Es la cuarta en la línea de sucesión al trono noruego por detrás de su hermano menor, el príncipe Haakon (n. 1973), y sus sobrinos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, ya que en Noruega imperaba la Ley Sálica.

Biografía

Nacimiento 
La princesa Marta Luisa de Noruega nació el 22 de septiembre de 1971 en el Rikshospitalet de Oslo, siendo la primera hija de los entonces príncipes Harald y Sonia de Noruega.

En el momento de su nacimiento en Noruega estaba vigente la Ley Sálica por lo que en aquel momento no tenía derecho al trono; esta ley fue abolida en el año 1990. Sin embargo, a pesar de ser la primogénita de los reyes Harald y Sonia, su hermano menor conservó el título de príncipe heredero.

Por ser descendiente del rey Eduardo VII del Reino Unido, figura en la línea de sucesión del reino británico.

Bautismo 
Fue bautizada pocos meses después de su nacimiento. Sus padrinos y madrinas fueron: el rey Olaf V de Noruega (su abuelo paterno), la princesa Margarita de Suecia, el conde Flemming de Rosenborg, la princesa Ragnhild de Noruega (su tía paterna), Dagny Haraldsen, Haakon Haraldsen, Nils Jørgen Astrup y Ilmi Riddervold.

Nombres

 Marta (Märtha): Por su abuela paterna, la princesa Marta de Suecia.
 Luisa (Louise): Por su tatarabuela, la princesa Luisa de Suecia.

Educación y carrera 
Por deseo de sus padres, tanto ella como su hermano acudieron a la escuela primaria de Skaugum localidad cerca de Oslo donde la familia residía. Acudió al colegio Smestad School de Oslo, y terminó la secundaria en 1990, en el Kristelig Gymnasium de Oslo. En otoño de ese mismo año, la princesa se trasladó a Inglaterra para estudiar literatura en la Universidad de Oxford. 

La princesa Marta Luisa de Noruega es fisioterapeuta de profesión, aunque nunca ha ejercido como tal. En otoño de 1992 asistió al Bjørknes Privatskole de Oslo. Más tarde se matriculó en la Universidad de Oslo para estudiar fisioterapia. Completó sus estudios en dicha disciplina en Maastrich, Países Bajos. En diciembre de 1997 recibió su título oficial que la reconocía como fisioterapeuta. 

A través de su fascinación por los cuentos noruegos populares, así como un amor por la música, estableció su propio negocio de entretenimiento comercial basado en dar espectáculos públicos y televisados recitando cuentos populares y cantando. El 1 de enero de 2002, después de montar su propio negocio, comenzó a pagar impuestos sobre la renta.

En el año 2004 publicó su primer libro infantil: ¿Por qué los reyes y las reinas no desgastan coronas?. La princesa es autora de diversos libros y audiolibros.

En 2007 abrió una escuela junto a Elisabeth Nordeng centrada en el desarrollo de la sensibilidad y espiritualidad. Durante una entrevista, la princesa declaró que "hablaba con su ángel de la guarda cada día", frase que causó cierta polémica en el país y que incluso desde algunos medios de comunicación se llegó a pedir que fuese apartada de la casa real.

Matrimonio y descendencia

Boda 
A finales de 2001, el rey Harald comunicó de manera oficial el compromiso entre su hija mayor, la princesa Marta Luisa, y el escritor danés Ari Mikael Behn (nacido Ari Mikael Bjørshol), después de más de dos años de relación. Marta Luisa y Ari se conocieron a través de la madre de éste, que fue profesora de fisioterapia de la princesa en la Universidad de Oslo.

La pareja contrajo matrimonio en la Catedral de Nidaros de Trondheim, el 24 de mayo de 2002, ante representantes de la mayoría de casas reales europeas. Marianne Ulrichsen, íntima amiga de la princesa, actuó como madrina. La ceremonia, que duró 50 minutos, estuvo oficiada por el obispo Finn Wagle.

Desde su matrimonio en 2002, la princesa pasó de ser tratada como Su Alteza Real la princesa Marta Luisa de Noruega a Su Alteza la princesa Marta Luisa de Noruega. En ese momento renunció a El rey, además, decidió que Marta Luisa no adoptaría el apellido de su marido y que conservaría su título de princesa a pesar de casarse con un hombre de menor rango que ella.

Aunque desde el año 2003 la princesa y su familia residían en Bærum, a las afueras de Oslo; en el año 2012 decidieron instalarse en Londres, en el barrio de Angel Islington para que sus hijas pudieran aprender el inglés.

Hijas 
Tan solo 5 meses después de su boda con Ari Behn, la casa real noruega anunció que la princesa Marta Luisa estaba esperando su primer hijo. Maud Angélica Behn, primogénita de la pareja, nació en el Rikshospitalet de Oslo el 29 de abril de 2003. Marta Luisa dio a luz a su segunda hija, Leah Isadora Behn, el 8 de abril de 2005 en la residencia de verano de los reyes en la isla de Hankø. El 29 de septiembre de 2008 nació Emma Tallulah, tercera hija del matrimonio a la que la princesa Marta Luisa dio a luz en su casa de Lommedalen, pueblo situado a las afueras de Oslo.

 Maud Angélica Behn nacida el 29 de abril de 2003.
 Leah Isadora Behn nacida el 8 de abril de 2005.
 Emma Tallulah Behn nacida el 29 de septiembre de 2008.

Divorcio 
El 5 de agosto de 2016 la casa real noruega confirmó el divorcio entre Marta Luisa y Ari Behn tras catorce años de matrimonio. Los trámites de divorcio finalizaron en 2017.

La princesa hacia las siguientes declaraciones en el comunicado oficial: "Es horrible ver que no hay nada más que hacer, que hemos probado todo durante mucho tiempo, que aún así no podamos encontrar los puntos en común como antes, lo que hace imposible seguir juntos".

Tras el divorcio, su exmarido, Ari Behn, sufrió una depresión. El 25 de diciembre de 2019, día de Navidad, la familia real noruega anunció a través de un comunicado el suicidio de Ari Behn a los 47 años de edad. Tenían 3 hijas en común, que en el momento de su fallecimiento contaban con 16, 14 y 11 años de edad.

Segundo compromiso 
En junio de 2022 se hizo público que se había comprometido con el chamán estadounidense Durek Verrett.

Princesa de Noruega 
La princesa representa a la familia real de Noruega en distintos actos oficiales y es patrona de diversas organizaciones relacionadas con personas con discapacidad.

 Organización Deportiva Noruega para las Personas con Discapacidad.
 Asociación de Sordos de Noruega.
 Asociación Noruega de Distrofia Muscular.
 Asociación de Epilepsia de Noruega.
 Asociación Noruega de Reumatismo.
 Asociación Noruega de Ciegos y Deficientes Visuales.

En septiembre de 1972 se fundó la Her Royal Highness Princess Märtha Louise's Fund, que subvenciona proyectos desarrollados por Organizaciones No Gubernamentales de ayuda para niños con discapacidad en Noruega.

Renuncia de sus deberes reales 

El 7 de noviembre de 2022, hizo pública su renuncia a sus deberes reales, aunque mantendrá su título de princesa, debido a que desea centrarse en el negocio de las medicinas alternativas, junto con su novio chamán, Durek Verrett.

Bibliografía 
 Underveis : et portrett av prinsesse Märtha Louise, 2001, .
 Fra hjerte til hjerte ("From Heart to Heart"), 2002 en colaboración su marido Ari Behn, es un libro sobre su boda, .
 Why Kings And Queens Don't Wear Crowns, 2005 en colaboración con Svein Nyhus (ilustrador), .
 Eventyr fra jordens hjerte: Rodinia, 2007 (como editora) en colaboración con Kirsti Birkeland y Kristin Lyhmann (editores), .
 Englenes hemmeligheter: Deres natur, språk og hvordan du åpner opp for dem, 2012 en colaboración con Elisabeth Nordeng, .

Títulos y tratamientos 
 Su Alteza Real la Princesa Marta Luisa de Noruega (1971-2002).
 Su Alteza la Princesa Marta Luisa de Noruega (desde 2002).

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas noruegas 
  Miembro de la Real Orden familiar del Rey Olaf V.
  Miembro de la Real Orden familiar del Rey Harald V.
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Olaf V (21/09/1982).
  Dama gran cruz con collar de la Orden de San Olaf (22/09/1989).
  Medalla Conmemorativa del Centenario del Rey Olaf V (02/07/2003).
  Medalla Conmemorativa del Centenario de la Casa Real Noruega (18/11/2005).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Harald V (17/01/2016).

Distinciones honoríficas extranjeras 

  Dama de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 13/10/1992).
  Comandante gran cruz de la Orden de la Estrella Polar (Reino de Suecia, 02/06/1993).
  Dama gran cruz de la Orden del Halcón (Islandia, 26/10/1993).
  Dama gran cruz de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia (República de Finlandia, 18/10/1994).
  Dama gran cruz de la Orden de la Corona (Reino de los Países Bajos, 15/04/1996).
  Dama gran cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (Gran Ducado de Luxemburgo, 18/04/1996).
  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/1996).
  Dama gran cordón de la Orden de la Estrella de Jordania (Reino Hachemita de Jordania, 10/04/2000).
  Dama gran cruz de la Orden del Infante Don Enrique (República Portuguesa, 13/02/2004).
  Dama gran cruz de la Orden del Mérito Civil (Reino de España, 02/06/2006).
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/2016).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Página de la princesa Marta Luisa en el sitio web oficial de la Casa Real de Noruega (en inglés y noruego)
 Condecoraciones de la princesa Marta Luisa de Noruega (en inglés y noruego)
Princess Märtha Louise's Fund (en inglés y noruego)

Familia Real Noruega
Príncipes de Noruega de la casa de Glücksburg
Damas grandes cruces con collar de la Orden de San Olaf
Grandes cruces de la Orden del Mérito Civil
Damas grandes cruces de la Orden del Infante Don Enrique
Galardonados con la Orden de la Corona (Países Bajos)
Damas de la Orden del Elefante
Nobles noruegas del siglo XX
Nobles noruegas del siglo XXI